Nachtschatten steht für:

 Nachtschatten, eine Gattung der Familie Nachtschattengewächse in der Ordnung Nachtschattenartige
 Schwarzer Nachtschatten
 Nachtschatten (Band), eine deutsche Metal-Band
 Nachtschatten (Film), ein deutscher Spielfilm (1972)
 Nachtschatten Verlag, ein Schweizer Verlag
 Nachtschatten, eine Buchreihe von Juliane Seidel
 die Drachenrasse Nachtschatten aus der Filmreihe Drachenzähmen leicht gemacht
 Der Usedom-Krimi: Nachtschatten, 11. Folge der Krimireihe Der Usedom-Krimi (2020)